Czesław Bankiewicz ps. „Skaut” (1896–1915) – wachmistrz Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych
 Czesław Bankiewicz (1912–1979) – artysta fotograf

Przypisy